«Anything» («algo» en inglés) puede referirse a:

Música 
 Anything (1997), canción de Blue System.
 Anything (1996), canción de Damage.
 Anything (1998), canción de Edyta Górniak.
 Anything (2000), canción de Jay-Z.
 Anything (2007), canción de JoJo.
 Anything (2013), canción de Big Time Rush.